Горы — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Судромское»

География 
Деревня расположена в 42 километрах на север от Вельска на федеральной автотрассе  «Холмогоры», на левом берегу реки Вага (приток Северной Двины). Ближайшие населённые пункты: на юге деревня Луневская.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда Вологодской губернии под номером «2287» как «Горка Улыбашевская». Насчитывала 8 дворов, 18 жителей мужского пола и 25 женского.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Судромское»